Mosna steht für:
 Mosna (Majdanpek), Dorf in Serbien

Personen:
 Diego Mosna (* 1948), italienischer Unternehmer, Sportfunktionär und Politiker

Siehe auch:
 Moșna